Анатолий Емелин
 Емелин, Анатолий Анатольевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Емелин, Анатолий Николаевич (1942—2014) — советский хоккеист и тренер.